Bobojonov, parfois anglicisé en Babajanov, est un nom de famille ouzbek et tadjik qui peut notamment faire référence à :
 Baxtiyor Bobojonov (souvent orthographié Bakhtiyar Babajanov), politologue ouzbek ;
 Ihtiyor Bobojonov (1980-), économiste ouzbek, spécialiste des questions relié à l'agriculture ;
 Islom Bobojonov (1957-), homme politique ouzbek ;
 Ma'ruf Bobojonov (1945-), auteur soviétique puis tadjik ;
 Ne'matjon Bobojonov (1939-), avocat soviétique puis tadjik ;
 Poʻlat Bobojonov (1961-), homme politique ouzbek ;
 Pulod Bobojonov (1930-), astrophysicien soviétique puis tadjik.